Réthy Károly (1884-1921) nagybányai festőművész
Réthy Károly (1935) geológus